Андон Димитров Мициев е български либерал, кмет на Дупница.

Биография 
Андон Мициев е роден през 1850 година в Горна Джумая, тогава в Османската империя. Става член на Горноджумайската българска община. След като Горна Джумая е върната на Османската империя от Берлинския договор в 1879 година, Мициев се изселва в Дупница, която остава в Свободна България. Работи като адвокат и се занимава с политика. Член е на Либералната партия и е симпатизант на Стефан Стамболов. През 1892 година е избран за кмет на Дупница. По негово време се засилва разделението в елита на русофили и русофоби, като при съставянето на градоустройствения план се търси лична изгода. Мандатът на Мициев изтича през 1894 година. Избран е за народен представител в XIII обикновено народно събрание. Умира през 1912 година в Дупница.

Родословие

Бележки 

Кметове на Дупница
Български юристи от Македония
Български политици от Македония
Български политици (1878 – 1918)
Родени в Благоевград
Починали в Дупница
Български имигранти от Македония в Дупница